Ле́мборк ( , ), Лауэнбург () — город в Польше, входит в Поморское воеводство, Лемборкский повят. Имеет статус городской гмины. Занимает площадь 17,86 км². Население — 35 146 человек (на 2004 год).

Галерея

Ссылки 
 Официальная страница города

Города Поморского воеводства
Бывшие районные центры Германии, перешедшие другим государствам
Повятовые центры Поморского воеводства
Бывшие немецкие города (Померания)